Teorija rekurzije, grana matematičke logike, suvremeno nazvana teorijom izračunljivosti
 Teorija izračunljivosti (računarstvo), koja odgovara na osnovna pitanja o tome što je izračunljivo unutar konteksta teoretskog računarstva.